Холевиньский (польск. Holewiński) — польская фамилия.

Известные носители:

 Холевиньский, Юзеф (1848—1917) — польский график и художник.
 Холевиньский, Владислав Иванович (1834—1919) — польский юрист, профессор гражданского права в Варшавском университете.